Ранвье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ранвье, Луи-Антуан (1835—1922) — французский врач-анатом и гистолог.
 Ранвье, Полин (род. 1994) — французская фехтовальщица на рапирах.
 См. также 
 Камера Ранвье — предметное стекло с вышлифованной на нём сферической лункой, закрытое покровным стеклом.